Валахады или валаады или влахады () — грекоговорящие мусульмане, проживавшие в Османской Македонии. Считается, что валахады — потомки греков-христиан, принявшие ислам в XVIII веке. Традиционно жили в долине реки Альякмон. По статистике Васила Кынчова, в 1900 году в Македонии проживали 14 373 греков-мусульман. По греческим данным 1904 года, в данном районе жили 16 070 валахадов. Подавляющее большинство валахадов было переселено в Турцию по обмену населением после Лозаннского договора 1923 года. Часть общины сохранила в Турции греческий диалект, называемый «ромеика».

См. также 
 Помаки
 Бошняки
 Горанцы
 Мегленорумыны

Примечания

Литература 
 Васил Кънчов. Гръци мухамедани, в: «Македония. Етнография и статистика», София 1900 
 Апостолос Вакалопулос. Валахадите в Западна Македония, в: «История на Македония 1354—1833», Солун 1973 
 Αναστασιάδης, Β.Κ., «Οι Βαλαάδες και οι μικρασιάτες πρόσφυγες του Νομού Γρεβενών» Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών, 1994.
 Καλινδέρης, Μιχ. Αθ., «Συμβολή εις την μελέτη του θέματος των Βαλλαάδων», Μακεδονικά 17, Θεσσαλονίκη 1977.

Греки
Ислам в Греции
История Греции